Каса-де-Кампо ( — «Деревенский дом») — курорт на юго-восточном побережье Доминиканской Республики (провинция La Romana). Включает в себя закрытый жилой комплекс и отель. В 2014 году курорт признан ведущим в Доминикане по версии World Travel Awards.

Неподалёку находится искусственный город Альтос де Чавон.

История 

Каса-де-Кампо основал американский промышленник австрийского происхождения Чарльз Блюдорн. Он делал большие инвестиции в экономическое и социальное развитие Доминиканской Республики, и одним из его проектов стал этот курорт.

В 1967 году компания Блюдорна «Gulf+Western» купила сахарную компанию «South Puerto Rico Sugar Company» за 54 миллиона долларов. В 1975 «Gulf+Western» преобразовала около 28 квадратных километров (7000 акров) территории сахарной мельницы в курорт Каса-де-Кампо, однако строительство вилл и полей для гольфа началось раньше – в 1971 году.

Чтобы поработать над дизайном интерьеров в Каса-де-Кампо, Блюдорн нанял своего друга, известного дизайнера Оскара де ла Рента. Впоследствии де ла Рента не только спроектировал курорт, но и построил там свою собственную виллу.

Блюдорн мечтал о том, чтобы курорт Каса-де-Кампо стал популярным у создателей кино, и потому часто приглашал к себе продюсеров, режиссёров, сценаристов и кинозвезд, чтобы показать им красоту Доминиканы. Позже там действительно проводились съемки:

 «Крестный отец 2» (1974) - все сцены, которые по сценарию происходили на Кубе, снимались в Санто-Доминго. 
 «Колдун» (1977) – часть съемок проходила в суровых условиях джунглей Доминиканской Республики. 
 «Апокалипсис сегодня» (1979) – некоторые сцены были сняты на реке Чавон.

Чарльз Блюдорн умер в 1983 году, а в 1984 его жена Иветт продала собственность братьям Фанхуль – уроженцам Кубы, сахарным магнатам.

Климат

В Каса-де-Кампо, как и во всей Доминиканской Республике, тропический климат. Температура воздуха зимой и летом отличается не слишком сильно. Самые жаркие месяцы – июль и август, самые холодные – январь и февраль. В июле и августе средняя температура составляет 28 градусов Цельсия, в январе и феврале – 25 градусов.

С мая по ноябрь в Каса-де-Кампо выпадает большинство годовых осадков, это время на южном побережье Доминиканы считается сезоном дождей. Большинство дождей приходится на май – в этом месяце в Каса-де-Кампо выпадает в среднем 218 мм осадков. Следом идут июнь и октябрь – в среднем по 215 и 211 мм осадков соответственно. Январь, февраль и март – самые засушливые месяцы, количество осадков составляет: 61 мм, 51 мм и 53 мм соответственно.

Природа

В Каса-де-Кампо преобладают тропические растения и деревья.

Среди цветов можно найти: иксору, бугенвиллею, дуранту, розу Байяибе. Последняя считается национальным цветком Доминиканы - выбрана в 2011 году. С 2014 изображение розы Байяибе можно найти на доминиканских песо.

Фрукты в Каса-де-Кампо преимущественно местные: кокосы, ананасы, бананы, авокадо, манго, гуайява, локва, карамбола, сапоте, мамон и другие.

Примечательны сады, созданные Оскаром де ла Рента в Каса-де-Кампо и Пунта-Кана. Дизайнер питал любовь к цветам, в частности к орхидеям, гардении, иланг-илангу, туберозе. На аллее де ла Рента высадил фруктовые деревья и деревья, из которых добывают специи: корицу, кешью и другие. По признанию самого дизайнера, «у фруктов совсем нет вкуса, но цвет – самый прекрасный».

В Каса-де-Кампо есть несколько пляжей, центральный – Минитас. Минитас – песчаный обустроенный пляж, он открыт только для владельцев и временных постояльцев вилл, бунгало и апартаментов. Дикие пляжи можно найти на соседних островах: Санта-Каталине и Саоне. На острова отправляются прогулочные яхты, также есть возможность добраться туда на катамаране.

Транспорт

У Каса-де-Кампо есть свой международный аэропорт, находящийся в 10 км к северу. У Ла Романа (LRM) есть как коммерческий, так и частный терминалы. Коммерческий обслуживается American Airlines и JetBlue с регулярными рейсами в Майами и Нью-Йорк. Из России и стран СНГ самолеты приземляются в аэропорту Пунта-Кана (POP), который находится в часе езды от Каса-де-Кампо.

На территории курорта действует гелипорт (вертолетная площадка), способный одновременно обслуживать до шести бортов (вертолетов). Дополнительные борта может принимать и обслуживать международный аэропорт Ла Романа (LRM).

Добраться из аэропорта в «деревню миллионеров» и в аэропорт из неё можно только на такси или собственном автотранспорте. Обыкновенные рейсовые автобусы в закрытый курортный городок не заходят. Въезд в него только по пропускам и платный.

Основной транспорт для передвижения по территории Каса-де-Кампо – собственные автомобили резидентов и временных постояльцев. Можно взять в аренду гольф-кар вмещающий от 4 до 8 человек.

Места, представляющие туристический интерес

Поля для гольфа 

36 действующих полей для гольфа. В 2010 году 4 из них вошли в топ-50 лучших гольф-полей Карибского региона и Мексики по версии журнала Golfweek. Поле Teeth of the Dog вошло в первую пятерку. В 2014 году было признано лучшим карибским полем для гольфа по версии World Golf Awards. Поле было создано архитекторами Питом и Элис Дай в 1971 году.

Гольф-туризм – один из самых распространенных видов туризма в Каса-де-Кампо. Здесь постоянно проводятся чемпионаты. В 2015 году Каса-де-Кампо принимал летний международный турнир по гольфу PGA TOUR Latinoamérica.

Гавань 

Марина (гавань) рассчитана на 370 яхт, площадь гавани – более 90000 м². Марина может принимать корабли от 30 до 250 футов длиной. При гавани есть действующий яхт-клуб. Есть возможность приобрести яхту на месте.

Парусная школа 

Парусная школа Scuola della Vela принимает учеников от 12 лет. Для обучения доступны судна от 3 до 10 метров.

Отель 

Пятизвездочный отель включает в себя 155 комнат и 60 номеров класса люкс, а также комплекс вилл. Располагается в 9 километрах от аэропорта Каса-де-Кампо. У отеля есть собственный пляж, бассейны, теннисные поля.

Виллы 

Виллы и дома в Каса-де-Кампо предназначены для аренды и продажи, некоторые из них располагаются на первой береговой линии.

Поля для конного поло 

На протяжении трех лет по инициативе Международнай Федерации конного поло полуфиналы мирового чемпионата по этому спорту проводятся на трех полях Каса-де-Кампо. Для прогулок доступно около 30 лошадей, 15 – для выездки, 80 – для игры в поло.

Теннисные корты 

Всего в Каса-де-Кампо 13 теннисных кортов, 10 из них постоянно освещаются. Принадлежат к клубу La Terraza Tennis Center. Есть возможность воспользоваться услугами тренеров разных уровней подготовки. Уроки даются всем вне зависимости от возраста. Ежегодно проводится международный турнир на кубок Каса-де-Кампо, который привлекает до 250 игроков из 14 стран мира.

Известные личности и Каса-де-Кампо 

В 1982 году Фрэнк Синатра пел на открытии амфитеатра в Альтос-де-Чавон, построенного компанией Чарльза Блюдорна.

Певец Стинг неоднократно давал концерты в амфитеатре Альтос-де-Чавон.

В амфитеатре также выступали: Pet Shop Boys, Хулио Иглесиас, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Элтон Джон, Хуан Луис Герра и другие.

В разное время в Каса-де-Кампо отдыхали и/или приобретали недвижимость: Jay Z, Бейонсе, Камерон Диас, Дженнифер Лопеc, Марк Энтони, Шакира, Вин Дизель.

В церкви святого Станислава в Каса-де-Кампо в 1994 году венчались Майкл Джексон и дочь Элвиса Пресли – Лиза Мария Пресли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт курорта Каса-Де-Кампо
 costasur.com.do

Достопримечательности Доминиканской Республики
Города Доминиканской Республики
Морские курорты